U-238 puede referirse a:

 El uranio-238, el isótopo más común del uranio; o
 El U-238, un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial.